Касте́ль-Сарразе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 140 км на південь від Бордо, 38 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 199 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 529,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кастель-Сарразен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кастель-Сарразен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди